Emmen kan syfta på följande platser:

Nederländerna 

 Emmen, Nederländerna, kommun, Drenthe,

Schweiz 

 Emmen, Luzern, ort och kommun i kantonen Luzern,